Готфрід (; ) — германське чоловіче особове ім'я. Походить від германського імені Годафрід (, «Добромир»; від God-, «добро, добрий» + -frid, «мир, захист»). У франкомовних країнах — Годфруа (). Інші форми — Годефройд, Годефрой (). Від цього імені походить німецьке прізвище Готфрід.

Персоналії

Монархи 
 Готфрід Бульйонський — перший правитель Єрусалимського королівства (1099—1100).

Знать 
 Готфрід Гаральдсон — герцог Фризії в 882—885 роках.
 Готфрід III — герцог Лотаринзький.
 Готфрід IV — герцог Лотаринзький.
 Готфрід фон Гогенлое — великий магістр Тевтонського ордену (1297—1303).

Інші 
 Готфрід Земпер — німецький архітектор.
 Готфрід Келер — швейцарський письменник,
 Готфрід Страсбурзький — німецький поет.

Прізвище 
 Готфрід Анастасія Сергіївна (* 1996) — українська та грузинська спортсменка-важкоатлетка.
 Готфрід Денис Рудольфович (* 1975) — колишній український важкоатлет, призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту України з важкої атлетики.
 Готфрід Йосипович Осовський — польський геолог.

Примітки 

Німецькі імена
Германські імена